Коинду () — город на востоке Сьерра-Леоне, на территории Восточной провинции. Входит в состав округа Кайлахун.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, к югу от реки Макона, вблизи границ с Гвинеей и Либерией, на расстоянии приблизительно 312 километров к востоку от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 351 метр над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 8 238 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народности кисси.

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет добыча алмазов.
Ближайший  расположен в городе Воинджама.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне